Полеви́ца то́нкая, или Полевица волосовидная () — вид травянистых растений рода  семейства .

Название 

Следует иметь в виду, что название Agrostis capillaris без указания автора названия может относиться не только к описываемому в данной статье таксону: см. Agrostis capillaris (значения).

Ботаническое описание 
Полевица тонкая — многолетник высотой 20 — 70 см с коротким ползучим корневищем; образует рыхлые дерновники.

Листовая пластинка широкая. Влагалище открытое, листосложение свёрнутое, длина язычка листьев вегетативных побегов меньше ширины.

Соцветие — рыхлая метёлка 5 — 15 см длиной и 3 — 6 см шириной. Веточки метёлки слабошероховатые от рассеянных шипиков или гладкие. Колоски одноцветковые, 1,5 — 2 мм длиной. Булавовидные утолщения на верхушках ножек колосков всегда гладкие. Цветёт в июне — июле, плоды созревают в июле — августе.

Распространение и экология 
Растение широко распространено в Евразии, а также в Северной Африке.

В России обычна в европейской части, на юге Сибири, на Дальнем Востоке.

Натурализовалась практически повсюду в мире.

Растёт на бедных почвах на лугах, полянах, приречных песках и галечниках, полях и залежах, у дорог, нередко растет на желеднодорожных насыпях и пустырях; нередко преобладает на сухих низкотравных лугах.

Размножается семенами, побегами и отдельными обрывками корневых отпрысков которые легко укореняются и дают началу новому растению. Образует рыхлый дёрн, более засухоустойчива, чем .

Значение и применение 
Академик АН СССР Александр Гроссгейм указывал на прекрасную поедаемость на пастбище и в сене, рекомендовал внедрение в культуру. Однако другие наблюдения показали, что скот поедал её только в отсутствии другого корма. В опытах по скармливанию в составе 7 видов травосмеси искусственного пастбища поедалась только на 22,8 %.
Также на плохую поедаемость козами и выборочную крупным рогатым скотом указывал шведский естествоиспытатель Карл Линней. На хорошую поедаемость крупным рогатым скотом указывала Вера Александрова.

По наблюдениям в Кабардино-Балкарии поедается .

Может быть использован для создания газонов.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:

 , nom. illeg.
 , nom. inval.
 
 
 , nom. inval.
 , nom. inval.
 
 , nom. illeg.
 , nom. illeg.
 
 
 , nom. inval.
 
 
 , nom. inval.
 
 , nom. illeg.
 
 
 
 , nom. illeg.
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 , nom. inval.
 
 , nom. inval.
 , nom. inval.
 , nom. inval.
 
 
 , nom. inval.
 
 
 
 , nom. inval.
 
 
 
 
 
 
 
  .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

тонкая
Кормовые растения
Флора Евразии
Флора Африки
Газонные травы
Сорные растения
Кормовые растения западнокавказского тура (Capra caucasica)